Аэропорт Саутгемптона ()  — 20-й по пассажирообороту аэропорт Великобритании, находящийся в Истли недалеко от Саутгемптона.
 
Оператором и владельцем аэропорта Саутгемптона является BAA, которой принадлежит ещё 6 аэропортов Великобритании, включая три крупнейших аэропорта Лондона, и которая в свою очередь принадлежит испанской компании Ferrovial Group.

Через аэропорт было перевезено 1 965 686 пассажиров в 2007 году, что на 2,8 % больше, чем в 2006 (1 912 979). Аэропорт Саутгемптона имеет публичную лицензию аэродрома (номер P690), которая разрешает пассажироперевозки и обучение полётам.

История 
Взлётно-посадочная полоса аэропорта расположена, как предполагается историками, на месте римской виллы.

По мнению местного историка Джона Эдгара Манна (см. его книгу Book of the Stonehams) первая событие, связанное с авиацией на этом месте произошло в 1910 году, когда пионер авиации Эрик Мун приземлялся и взлетал на ферме Северный Стоунхэм на моноплане Moonbeam Mk II.

Во время Первой мировой войны, когда ВМС США прибыл в 1917 году, началась работа над строительством ангара. Во время американского присутствия до 4 000 солдат и офицеров были размещены в палатках и домах в районе железнодорожной линии Лондон-Саутгемптон.

После войны на территории будущего аэродрома размещался перевалочный лагерь для беженцев, главным образом из России, которые стремились попасть в Америку из порта Саутгемптон. Пароходства Cunard и White Star Line совместно с Канадской Тихоокеанской Железной дорогой создали «Atlantic Park Hostel Company» для их временного размещения. В 1921 ангары были перестроены в спальни, кухни и столовые.

Общежития были предназначены для краткосрочного проживания мигрантов, пересаживающихся на суда, идущие в США, однако после изменений американских иммиграционных законов, ограничивших въезд в Соединенные Штаты по специальным квотам, некоторые постояльцы были вынуждены остаться на намного более длинный срок. В 1924 около 980 евреев-эмигрантов с Украины проживали в общежитии. Некоторые из них там проживали ещё семь лет спустя, в связи с тем, что США отказывались принимать их, а возвратиться на родину они не могли. В лагере были организованы школа, библиотека и синагога, беженцы создавали футбольные команды, которые играли в местных соревнованиях, а также принимали участие в местных праздниках, таких как карнавал Истли. На пике через лагерь прошло 20 000 человек в 1928 году, но с этого времени начался спад, который привёл к закрытию общежития в 1931.

В 1932 Southampton Corporation приобрела участок, на котором был создан «Муниципальный Аэропорт Саутгемптон». К 1935 часть этого участка использовалась Королевскими ВВС и носила название RAF Eastleigh, прежде чем оно было изменено на RAF Southampton в 1936. Позднее этот участок был передан командованию Флота в 1939 и переименован в HMS Raven, и впоследствии большую часть войны использовался как учебная база Королевского флота. В итоге аэропорт перешёл обратно в гражданское использование в апреле 1946.

В 1950-е основным бизнесом в аэропорту была перевозка автомобилей через Ла Манш авиакомпанией Silver City Airways, которая использовала для этих целей самолёты Bristol Freighter и Superfreighter. В 1965 была построена новая бетонная взлётно-посадочная полоса, которая стала эксплуатироваться с 1966, сделав аэропорт доступным для больших самолётов.

С 1936 Supermarine использовала аэродром для испытаний своих самолётов, несколько позднее Cunliffe-Owen Aircraft открыла фабрику у южного окончания взлётно-посадочной полосы. Обе компании впоследствии прекратили деятельность в Саутгемптоне, Supermarine перенесла работу в Чайлболтон, а Cunliffe-Owen продала свои мощности компании Ford. Эта фабрика продолжает работать, однако она сейчас находится не на территории аэропорта, что связано со строительством шоссе M27 в 1983. Cierva Autogiro арендовала часть производственных помещений Cunliffe-Owen в 1946, однако изменила местонахождение после продажи предприятия Ford. Она продолжала работать до 1960.

Supermarine Spitfire 

В 1936 был совершён первый испытательный полёт Supermarine Spitfire в аэропорту Саутгемптона, в честь этого события в 2004 была установлена на въезде в аэропорт почти полноразмерная модель самолёта с номером K5054, прототипа Spitfire.

5 марта 2006 в 16:30 пять восстановленных Spitfire взлетели с аэродрома Саутгемптона — так была отмечена семидесятая годовщина первого полета Supermarine Spitfire в точно то же самое время, как и полёт 1936 года.

Существуют планы, которые поддержаны местным советом, переименовать аэропорт в честь Р. Дж. Митчелла, конструктора Spitfire. Тем не менее, право переименования аэропорта остаётся за BAA.

Авиакомпании 
 Aer Arann
 Air France
 оператор Airlinair
 Aurigny Air Services
 Blue Islands
 Brussels Airlines
 Eastern Airways
 Flybe
 Isles of Scilly Skybus
 Thomsonfly

Взлётно-посадочная полоса 
Аэропорт Саутгемптона имеет одну взлётно-посадочную полосу 02/20. Взлётно-посадочная полоса оборудована курсо-глиссадной системой (ILS), но только для самолётов, приближающихся с северной стороны.

Транспорт 

Аэропорт Саутгемптона обслуживается железнодорожной станцией Southampton Airport (Parkway) на South Western Main Line, которая идёт от лондонского вокзала Ватерлоо и Винчестера в Саутгемптон, Борнмут и Пул.

Аэропорт также расположен недалеко от переходов на шоссе M3 и M27, которые ведут в Саутгемптон, Винчестер, Борнмут и Портсмут.

Инциденты 
 10 июня 1990 на самолёте, следовавшем из Бирмингема в Малагу (рейс 5390 British Airways) произошла взрывная декомпрессия. Капитан был высосан из кабины, однако второй пилот смог посадить самолёт в Саутгемптоне.
 26 мая 1993 Cessna 550 Citation II приземлялась при попутном ветре в 15 узлов, в то время как минимальная безопасная скорость попутного ветра составляла только 10 узлов, в результате чего самолёт выкатился за взлётно-посадочную полосу 20, выехала за пределы аэропорта и попала на шоссе M27, где столкнулась с двумя автомобилями и загорелась. Два члена экипажа получили травмы, также были травмированы три человека в автомобилях. Самолёт был разрушен.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Аэропорты Англии
Здания и сооружения Саутгемптона
AGS Airports